Fe pode referir-se a:
 Símbolo químico do ferro

FE pode referir-se a:
 Faculdade de Educação da Unicamp, unidade da Universidade Estadual de Campinas

 Falange Espanhola, partido fundado por José António Primo de Rivera em 29 de outubro de 1933, sendo dissolvido em 15 de fevereiro de 1934.

Desambiguações de siglas